Žizdra  è un toponimo russo che può riferirsi a:
 una cittadina;
 un fiume.